Javan ou Javã (do hebraico יָוָן), é um personagem bíblico do Antigo Testamento. Trata-se do quarto filho de Jafé e pai de Elisá, Társis, Quitim e Dodanim.

É também o nome hebraico para designar os gregos. Tem-se entendido que Javan era originalmente progenitor dos jônios da Ásia Menor. Em um momento posterior esses jônios se separaram e habitaram regiões que iam desde a Grécia até a Espanha, incluindo partes da Itália e a ilha de Chipre.

Árvore genealógica

Ver também
 Tabela das Nações

Bibliografia
Barker, Burdick, Stek, Wessel, Youngblood (Eds.). (1995). The New International Version Study Bible. (10th Ann ed). Grand Rapids, MI: Zondervan.
Bright, John. (2000). A History of Israel. (4th ed.). Louisville, KY: Westminster John Knox Press.
DeVaux, Roland. (1997). Ancient Israel. (John McHugh, Trans.) Grand Rapids, MI: Eerdmans.
Freedman, David Noel (Ed.).  (2000). Eerdmans Dictionary of the Bible. (pp. 597) Grand Rapids, MI: Eerdmans.
Wood, Millard, Packer, Wiseman, Marshall (Eds.). (1996). New Bible Dictionary (3rd ed.) (pp. 477). Downers Grove, IL: Intervarsity Press.

Personagens do Antigo Testamento